Прва лига Немачке у фудбалу 2019/20, познатија као Бундеслига 2019/20, била је 57. сезона Бундеслиге, првог лигашког немачког фудбалског такмичења. Сезона је започела 16. августа 2019, а завршила се 27. јуна 2020. године. Бајерн Минхен је одбранио титулу шампиона, што му је донело осму узастопну титулу у Бундеслиги и тридесету уопште.

У односу на претходну сезону, клубови су почевши од ове сезоне, добили могућност на клупи да држе укупно девет играча (пре је максимум био седам).

Дана 13. марта 2020. године, Немачка фудбалска лига је прекинула Бундеслигу и Другу Бундеслигу због пандемије вируса корона. Након консултација са владом Немачке, лига је настављена без присуства публике 16. маја исте године. Због прекида такмичења, последње коло је одиграно 27. јуна, што је други најкаснији дан када је Бундеслига завршена, иза само сезоне 1971/72. која је завршена дан касније.

Тимови 
 У сезони 2019/20, у Бундеслиги укупно учествује 18 екипа.

Нови-стари тимови

Стадиони и локације

Стручни штабови и дресови

Табела 

Правила рангирања тимова: 1) Број бодова; 2) Гол-разлика; 3) Број постигнутих голова; 4) Број бодова у међусобним дуелима; 5) Гол-разлика у међусобним дуелима; 6) Број голова постигнутих у гостима у међусобним дуелима; 7) Број постигнутих голова у гостима; 8) Плеј-оф.

(Ш) Шампион; (К) Квалификован за; (И) Испадање.

Резултати

Плеј-оф за нижи ранг 
Сва времена су CEST (UTC+2).

Преглед 

|}

Мечеви 

Резултат из две утакмице: 2 : 2. Вердер је победник због гол-разлике у гостима. Оба тима остају у својим лигама следеће сезоне.

Статистике

Најбољи стрелци

Најбољи асистенти

Хет-трикови 

 4 Играч је постигао четири гола.

Најбољи голмани 

 БПК: утакмице без примљеног гола

Награде

Месечна признања

Појединачна признања

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званични веб-сајт

Бундеслига Немачке у фудбалу
Сезона 2019/20. у немачком фудбалу